Blizbor – imię męskie
 Blizbor – szczyt (712 m n.p.m.) w Górach Izerskich